Каракалпакская письменность () — письменность каракалпакского языка. За время своего существования несколько раз меняла свою графическую основу. В настоящее время каракалпакская письменность находится в процессе перевода с кириллической на латинскую графику. В истории каракалпакской письменности выделяется 4 этапа:
 до 1928 года — письменность на основе арабского письма
 1928—1940 — письменность на основе латиницы
 1940—1994 — письменность на основе кириллицы
 с 1994 — письменность на основе латиницы

Письменность на арабской основе 
Вопрос о существовании каракалпакской письменности до 1924 года по-разному освещается в различных изданиях. Д. С. Насыров в статье 1972 года утверждает, что «Каракалпакский… народ до революции… не имел своей национальной письменности». Годом позже в другой статье он же пишет, что «До… революции у каракалпакского народа существовала письменность, основанная на арабской графике. Однако эта письменность не была общедоступной и общенародной, ею пользовалась незначительная часть населения — муллы, ишаны и привилегированная верхушка». Последнее в целом подтверждается и в книге «Языки народов СССР». В частности там сказано, что «Каракалпакский литературный язык был известен и до… революции в виде локального варианта общего среднеазиатского литературного языка, так называемого „тюрки“, но распространён он был слабо, так как грамотных среди каракалпаков было не свыше двух процентов». Об использовании в XIX веке арабского письма каракалпакской верхушкой говорится и в книге «Языки и письменности народов Евразии».

Вместе с тем все указанные выше источники, а также обзорный труд по истории письменностей народов СССР М. И. Исаева сходятся в том, что впервые каракалпакская национальная письменность была научно разработана и внедрена в массы в 1924 году.

Этот алфавит имел в своей основе арабское письмо и содержал 28 букв:

В ноябре 1924 года на нём стала печататься первая каракалпакская газета «Свободный каракалпак» , а в 1925 году были изданы первые учебники. Большую роль в создании алфавита и выпуске первых букварей сыграл писатель и просветитель Сайфулгабит Маджитов.

Этот алфавит имел ряд существенных недостатков: в нём отсутствовали буквы для обозначения ряда специфических каракалпакских звуков, а также учащимися с трудом усваивались три различных начертания каждой из букв, присутствующих в арабском письме.

Советская латиница 
В 1920-е годы в СССР развернулась кампания по латинизации письменностей различных народов страны. Особенный размах эта кампания получила после I тюркологического съезда, прошедшего в 1926 году в Баку, на котором всем тюркским народам СССР было рекомендовано перейти на новый алфавит (так называемый «яналиф»). В июле 1927 года по решению Кара-Калпакского обкома ВКП(б) был создан областной Комитет Нового алфавита, который занялся разработкой каракалпакского латинизированного алфавита. 30 июля 1928 года новый алфавит, разработанный под руководством К. Авезова и С. Маджитова, был представлен на рассмотрение Правительства Кара-Калпакской АО. В конце 1928 года, после учёта ряда замечаний, выдвинутых специалистами и интеллигенцией, этот алфавит был утверждён. Он имел 32 буквы: a, в, с, ç, d, e, ә, f, g, h, x, i, ь, j, k, l, m, n, ꞑ, o, ө, p, q, ƣ, r, s, t, u, v, y, z, ş. Заглавных букв в этом алфавите не было. В начале 1929 года на этом алфавите стали выпускаться газеты и книги. К 1930 году печать и образование Каракалпакии полностью перешли с арабского алфавита на латинизированный.

В 1930 году по инициативе каракалпакской интеллигенции в редакции газеты «Mijnetkeş Qaraqalpaq» было проведено совещание по вопросам алфавита и орфографии. В результате было решено исключить из алфавита букву c, а вместо неё писать ş. К тому времени назрел вопрос об установлении твёрдых правил каракалпакской орфографии. В 1932 году Этнолого-лингвистическая секция Каракалпакского комплексного НИИ и учебно-методический совет Наркомпроса представили два проекта каракалпакской орфографии и алфавита. В ходе дискуссии оба проекта были объединены в один и в сентябре 1932 года на I каракалпакской орфографической конференции он был утверждён. Основным изменением стало введение заглавных букв, а также изменение порядка букв в алфавите. Теперь он стал выглядеть так: Aa, Bв, Vv, Gg, Dd, Ee, Çç, Zz, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ff, Xx, Şş, Hh, Әә, Qq, Ƣƣ, Ꞑꞑ, Өө, Yy, Ьь.

В июне 1935 года в Турткуле проходила II языковедческая конференция. На ней, помимо вопросов орфографии, затрагивался и вопрос реформы алфавита. Предлагалось исключить из него буквы Әә, Өө и Yy. Однако в ходе дискуссии это предложение было отвергнуто, при этом отмечена необходимость дальнейшей проработки этого вопроса.

III орфографическая конференция прошла в Турткуле в октябре 1938 года. На ней снова был поднят вопрос реформы алфавита. В результате в алфавит была введена буква Ŭŭ, изменено фонетическое значение ряда букв, а также несколько скорректирован порядок их расположения в алфавите. В итоге утверждённый Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР алфавит выглядел так: Aa, Bв, Vv, Gg, Dd, Ee, Çç, Zz, Ii, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo ,Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ff, Xx, Şş, Ꞑꞑ, Әә, Өө, Hh, Qq, Ƣƣ, Yy, Ŭŭ, Jj, Ьь.

Кириллица 
В конце 1930-х годов в Советском Союзе начался процесс перевода письменностей на кириллическую основу. В 1940 году К. Убайдуллаев, К. Аимбетов и Н. Давкараев разработали алфавит и правила орфографии каракалпакского языка на основе кириллицы. Этот алфавит был введён указом Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР 18 июля 1940 года. Этот указ также устанавливал срок до 1 января 1942 года для перехода печати, образования и учреждений на новый алфавит.

В новом алфавите было 35 букв: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя, Ғғ, Ққ, Ҳҳ. Этот алфавит имел ряд существенных недостатков: в нём отсутствовали знаки для обозначения звуков /æ/, /œ/, /y/, /ŋ/ и /w/. Для передачи звуков /æ/, /œ/, /y/ использовались буквы а, о, у с добавлением мягкого знака после расположенной за ними согласной буквы (например тань (хлеб) вместо тән, созь (слово) вместо сөз, жунь (шерсть) вместо жүн и т. д.). Для обозначения звука /ŋ/ использовалось сочетание букв нг.

Эти недостатки вынудили Каракалпакский институт экономики и культуры разработать новый алфавит и правила орфографии каракалпакского языка. В сентябре 1954 года в Нукусе была проведена научно-теоретическая конференция, на которой учёные из Каракалпакии, Москвы, Ташкента и Фрунзе обсудили проект нового алфавита. Решения конференции были доработаны с учётом рекомендаций Института языка и литературы АН Узбекской ССР и Института языкознания АН СССР. В результате был уточнён действующий алфавит и составлен новый свод орфографических правил. 28 февраля 1957 года новый алфавит и орфография были утверждены указом Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР. В действие этот алфавит вступил в 1960 году. По сравнению с предыдущей версией в алфавит были введены буквы Ә ә, Ё ё, Ң ң, Ө ө, Ү ү, Ў ў, а также изменён порядок букв в алфавите. В итоге каракалпакский алфавит стал выглядеть так:

В 1963—1964 годах вопрос о совершенствовании каракалпакского алфавита вновь был поднят на страницах местной прессы. На этом основании в 1964 году была создана специальная комиссия из сотрудников Института истории, языка и литературы Каракалпакского филиала АН Узбекской АССР, а также преподавателей кафедры каракалпакского языка Каракалпакского пединститута и работников Института усовершенствования учителей Каракалпакской АССР. Эта комиссия разработала новый проект алфавита и орфографии. Проект предлагал отмену букв ў и ң. Однако этот проект вызвал серьёзные возражения у учителей, в результате чего он не был принят.

Несмотря на реформы 1990-х — 2000-х годов кириллический алфавит образца 1957 года до сих пор имеет широкое применение: на нём издаётся литература, печатается крупнейшая газета Каракалпакстана «Еркин Каракалпакстан», ведётся документооборот в государственных учреждениях.

Современная латиница 
В начале 1990-х годов в независимом Узбекистане началась работа по переводу письменностей народов этой страны на латинскую основу. В конце 1993 года был утверждён проект латинизированного узбекского алфавита. Следом за ним в феврале 1994 года был утверждён новый алфавит и для каракалпакского языка. Этот алфавит основывался на Общем тюркском алфавите и имел следующий вид: Aa, Ää, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, Ḡḡ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, N̄n̄, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Ww, Yy, Zz.

Однако в 1995 году узбекский, а чуть позже и каракалпакский алфавиты были пересмотрены. Из них были исключены все буквы с диакритическими знаками, а вместо них введены диграфы и послебуквенные апострофы. Переход на новую письменность должен был быть осуществлён к 2005 году. Алфавит в версии 1995 года выглядел так: Aa, Aʼaʼ, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, Gʼgʼ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Nʼnʼ, Oo, Oʼoʼ, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Uʼuʼ, Vv, Ww, Yy, Zz, Sh sh

В 2009 году в этот алфавит вновь были внесены изменения. Согласно закону Республики Каракалпакстан от 8 октября 2009 года буквосочетание ts было заменено на c. Буквы e, o и oʼ в начале исконных каракалпакских слов стали писаться как ye, wo и woʼ соответственно. Буква I ı была заменена на Iʼ iʼ. Введён диграф ch. После реформы каракалпакский алфавит получил следующий вид: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, W w, X x, Y y, Z z, Аʼ аʼ, Oʼ oʼ, Iʼ iʼ, Uʼ uʼ, Gʼ gʼ, Nʼ nʼ, Sh sh, Ch ch.

В 2016 году была проведена ещё одна реформа каракалпакского алфавита. Были отменены положения реформы 2009 года касательно написаний ye, wo и woʼ в начале слов, а также изменено начертание ряда букв: буквы Аʼ аʼ, Oʼ oʼ, Iʼ iʼ, Uʼ uʼ, Gʼ gʼ, Nʼ nʼ были заменены на Á á, Ó ó, Í ı, Ú ú, Ǵ ǵ, Ń ń соответственно. Это — седьмая версия латиницы в каракалпакской письменности, начиная с 1928 года.

Теперь каракалпакский алфавит выглядит так:

В рукописном тексте вместо апострофов (в версиях до 2016 года) и акута (в версии 2016 года) рекомендуется ставить над буквой черту — макрон (Āā, Ōō и т. д.).

Таблица соответствия алфавитов

Примечания 

Кириллические алфавиты
Алфавиты на основе латинского
Письменность тюркских народов
Каракалпакский язык